Одри могу бити:

 Одри (Нови Јичин), град у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Одри (Теарце), насељено мјесто у општини Теарце, Северна Македонија